Seyðisfjörður, un comune islandese;
Seyðisfjörður, un fiordo della regione di Vestfirðir in Islanda ();
Seyðisfjörður, un fiordo della regione di Austurland in Islanda ().